Melly ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Melly (1882–1986), Schweizer Politiker (FDP)
 Charles DuBois-Melly (1821–1905), Schweizer Maler
 Eduard Melly (1814–1854), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 George Melly (1926–2007), britischer Autor und Jazz-Sänger
 Jacques Melly (* 1951), Schweizer Politiker
 Joan Chelimo Melly (* 1990), kenianische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Melli
 Mely